Текоматлан има више значења:

 Текоматлан (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текоматлан (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текоматлан (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текоматлан (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текоматлан (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Текоматлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текоматлан (Текоматлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику